Termenul „Falco” se poate referi la:

 Falco (șoim), gen de păsări răpitoare de zi din ordinul Falconiformes;
Falco cherrug, șoim dunărean
Falco peregrinus, șoim călător
Falco subbuteo, șoimul rândunelelor
Falco columbarius, vânturel de iarnă
Falco naumanni, vânturel mic
Falco tinnunculus, vânturel roșu
Falco vespertinus, vânturel de seară

 Falco (muzician), cântăreț austriac (Johann (Hans) Hölzel, n. 1957, d. 1998)
 Falco Herlemann, critic de artă
 , căpitan al navei Calypso, Franța
 , actriță americană (n. 1963)
 , politician francez (primar al orașului Toulon)
 , judecător francez (Procesele de la Nürnberg)
 , om politic din secolul II (consul în timpul Imperiului Roman târziu, guvernator al Britaniei)

 , personaj care îl însoțește pe Fox McCloud în seria de jocuri video Star Fox
 , peronaj fictiv creat de romancierul britanic Lindsey Davis

 , tip de motocicletă
 , tip de avion (sport)
 Falco Data Products, producător de terminale pentru computere Unix și VAX